Bonbel est une marque commerciale apposée sur un fromage industriel pasteurisé fabriqué toute l'année. Cette marque a été créée par le Groupe Bel en 1932 et lui appartient toujours.

À l'origine un fromage à pâte semi-molle, la société Fromageries Bel s'est, depuis, engagée avec succès dans l'élaboration d’autres types de fromage. La marque est notamment  en volume de vente dans le débouché des bâtonnets de fromage à pâte molle avec ses bûchettes de marque Bonbel.

Liens externes

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage industriel
Fromage au lait pasteurisé